BAW har flere betydninger:
 Beijing Automobile Works – kinesisk køretøjsfabrikant med hovedsæde i Beijing
 Build a World − er et sandkasse spil. som minder lidt om Minecraft